Рене Робер (, 31 грудня 1948, Труа-Рів'єр — 22 червня 2021) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Піттсбург Пінгвінс», «Баффало Сейбрс», «Колорадо Рокіз» та «Рочестер Американс».

Загалом провів 794 матчі в НХЛ, включаючи 50 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Колорадо Рокіз»
Хокеїсти АХЛ‎
Уродженці Труа-Рів'єра